Choniolaimidae är en familj av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Choniolaimidae i ordningen Desmodorida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Chromadorida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Choniolaimidae 27 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Choniolaimidae